Het WTA-tennistoernooi van Palermo (officieel Internazionali Femminili di Palermo) van 2002 vond plaats van 8 tot en met 14 juli 2002 in de Italiaanse stad Palermo. Het was de vijftiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Anabel Medina Garrigues was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Argentijnse Paola Suárez bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Vera Zvonarjova.

Het zesde reekshoofd, Mariana Díaz Oliva uit Argentinië, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als vijfde geplaatste Russin Vera Zvonarjova in drie sets, met een tiebreak in de eerste set. Díaz Oliva wist voor het eerst, en voor het laatst, in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Het was haar ne WTA-titel, de ne van 2020. Zij won US$ 16.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Seda Noorlander strandde in de eerste ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Tathiana Garbin en Janette Husárová hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Laura Montalvo en Paola Suárez, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het ongeplaatste Russische duo Jevgenia Koelikovskaja en Jekaterina Sysojeva won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als vierde geplaatste koppel Ljoebomira Batsjeva en Angelika Rösch in twee sets. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. Koelikovskaja had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Sysojeva geen.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Palermo 2002
Palermo